Yaglou ist der Familienname von:
 Constantin Prodromus Yaglou (1897–1960), US-amerikanischer Physiologe

Sonstiges:
 Yaglou Point, Landspitze von Belding Island, Biscoe-Inseln, Antarktis